Por STR pode estar à procura de:
 Scuderia Toro Rosso, uma equipe de Fórmula 1 com base na Itália.
 Sociedade da Terra Redonda, uma ONG brasileira que promove interesse ateístas e valorização do pensamento cético.
 String, uma seqüência de caracteres.

Desambiguação
Desambiguações de siglas